Vasilievca se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
Vasilievca - sat în cadrul comunei Cocieri din raionul Dubăsari
 Vasilievca - sat din cadrul comunei Sovietscoe din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului

Vezi și 
 Vasile (nume)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova